Северная Македония участвовала в конкурсе один раз, но не смогла пробиться в финал. Дебют страны состоялся в первом конкурсе 1994 года. Ранее принимала участие как Югославия (с 1986 по  1992).

Лучшим результатом до 2019 года было 12 - е место с Еленой Ристеской в 2006 году.

За всю историю конкурса Северная Македония не получала ни одного призового места, так как ни разу не участвовала в финале.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс
  Участвовала, как часть другой страны

Примечания 

Страны на «Евровидении»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Северной Македонии